Никола́й Шереме́тев:
 Шереметев, Николай Васильевич (1804—1849) — участник Северного тайного общества.
 Шереметев, Николай Петрович (1751—1809) — русский коллекционер и меценат.
 Шереметев, Николай Петрович (1903—1944) — советский скрипач и концертмейстер театра Вахтангова.